Minera bezeichnet:
 einen Ort im Wrexham County Borough, siehe Minera (Wales)
 eine musikalische Form im Flamenco, siehe Taranta#Regionale und stilistische Varianten